Ма́рко Ро́сси:
 Росси, Марко (род. 1964) — итальянский футболист и тренер.
 Росси, Марко (род. 1978) — итальянский футболист, полузащитник.
 Росси, Марко (род. 1987) — итальянский футболист, защитник.
 Росси, Марко (род. 2001) — австрийский хоккеист, нападающий.